Княжевский сельсовет

 Княжевский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1939)
 Княжевский сельсовет — в Волоколамском (до 1939) и Осташёвском (1939—1954) районах Московской области